Сет Карл Ви́ктор Сва́нхольм (; 2 сентября 1904, Вестерос — 4 октября 1964, ) — шведский певец (драматический тенор).

Биография 
Начинал как органист. В 1925—1930 — хормейстер. Ученик Йона Форселля. С 1930 — солист Шведской королевской оперы в Стокгольме, в 1956—1963 — её директор. Выступал в театрах «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден». Много гастролировал по Европе. Участник Байрейтского и Зальцбургского фестивалей. Приобрёл международную известность как один из лучших исполнителей опер Рихарда Вагнера.

Оперные партии 
 «Валькирия» Р. Вагнера — Зигмунд
 «Зигфрид» Р. Вагнера — Зигфрид
 «Гибель богов» Р. Вагнера — Зигфрид
 «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера — Вальтер
 «Тангейзер» Р. Вагнера — Вольфрам
 «Отелло» Джузеппе Верди — Отелло
 «Аида» Дж. Верди — Радамес

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 487 — ISBN 5-85270-033-9
 Rosenthal Harold, Great singers of today, L., 1966

Ссылки 
 

Теноры Швеции